„Бранкалеоне на кръстоносен поход“ () е италианска комедия от 1970 година на режисьора Марио Моничели.

В ролите

Източници

Външни препратки 
 
 
 „Бранкалеоне на кръстоносен поход“ в Rotten Tomatoes

Филми на Марио Моничели
Филми от 1970 година
Италиански комедии